

События 
 487—472 — Тиран Акраганта Ферон.
 487/486 — Афинский архонт-эпоним Телесин.
 Народное собрание Афин принимает решение о выборах архонтов не голосованием, а жеребьёвкой.
 Первый остракизм в Афинах. Изгнан Гиппарх, родственник Гиппия. Остракизм Мегакла, сына Гиппократа.
 487 (или 467) — Пиндар. Нем.7 (Неоптолем) — Согену Эгинскому. Перед одой — пеан 6.
 Война между Афинами и Эгиной.(- 481 г.)

Римская республика 
 Консулы: Тит Сициний Сабин и Гай Аквилий Туск.
 Консул Аквилий наносит поражение выступившим против Рима герникам.
 Война римлян с вольсками продолжается с переменным успехом.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 сунцы разгромили изменившее им княжество Цао, в 1 луне сунский князь взял столицу, забрал в плен Бо-яна и Гунсунь Цяна, они оба были привезены в Сун и убиты. Княжество Цао прекратило существование, прервались жертвоприношения его предкам.
 В 1 луне царство У из-за владения Чжу (Цзоу) напало на Лу, его войска дошли до стен столицы, но заключили союз и ушли, обменявшись заложниками.
 Войска Ци напали на Лу и захватили три поселения (дата в гл.14 и 33 «Ши цзи»). Согласно «Чуньцю», летом цисцы покорили Хуань и Чань.
 Летом лусцы вернули в Чжу его князя И.
 Циский сановник Люйцю прибыл в Лу для мирных переговоров. Цзы-фу Цзин-бо наставлял распорядителя Минь Ма-фу проявлять почтительность (эпизод 69 «Го юй»).
 Тогда лусцы согласились вернуть цискому князю его жену Цзи-цзи, и тот возвратил Лу земли (по гл.32 «Ши цзи», цисцы заняли Хуань и Чань, но события датированы 488 годом). В 12 луне Хуань и Чань были возвращены лусцам.
 В 12 луне, в день гуй-хай умер князь Малого Ци Си-гун (Го), ему наследовал Вэй (Минь-гун, эра правления 486—471).
 В Чу Хуэй-ван (по совету княжича Цзы-си и несмотря на мнение Е-гуна Шэнь Чжу-ляна) призвал сына Цзяня по имени Шэн (Вансунь Шэн) из У и сделал его чаоским сановником и Бай-гуном (эпизод 228 «Го юй»).
 юэский советник Фэн Тун посоветовал вану заключить союз с Ци, Цзинь и Чу против У.
 Как отмечено в «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», женщина из Сишань превратилась в мужчину.

См. также

Примечания